William Palmer, teologo britannico (1803-1885)
William Palmer, teologo britannico (1811-1879)
William Palmer, criminale britannico (1824-1856)
William Palmer, II conte di Selborne, nobile e politico inglese (1859-1942)